Itkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Itkonen (né en 1975), écrivain finlandais
 (1889-1951), homme politique finlandais
 (1891-1968), historien et linguiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois